Зинаида Николаевна Батраева (4 октября 1922, Дурыкино, Солнечногорский район, Московская область — 24 апреля 2021, Москва) — советская разведчица.

Биография 
Зинаида Николаевна Батраева родилась 4 октября 1922 года в селе Дурыкино Солнечногорского района Московской области.

Окончив школу Зинаида Николаевна поступила в Московский институт инженеров транспорта. Однако ей не удалось доучиться в институте, поскольку в то время была введена плата за обучение в высших учебных заведениях, в свою очередь денежных средств на учёбу в семье не хватало. Поэтому после отчисления Зинаида устроилась на работу в архивное подразделение НКВД. Вплоть до начала Великой отечественной войны работала старшим регистратором на картотеке.

В начале Великой отечественной войны Зинаида Батраева переехала в город Свердловск, так как архивное подразделение НКВД было эвакуировано в этот город. В этом городе её направили на учёбу в Свердловскую межкраевую школу НКВД, которая готовила сотрудников для разведывательной и контрразведывательной деятельности. Успешно окончив школу в 1942 году, Зинаида была направлена в Москву. Здесь её определили младшим оперуполномоченным по Москве и Московской области на конкретную оперативную работу. Теперь она занималась вербовка новых агентов и встречи с ними. Далее, в октябре 1943 года её перевели в во внешнюю разведку. Одновременно проходила подготовку в Высшей школе НКГБ, в которой помимо специальных дисциплин изучала иностранные языки. В этом время Зинаида Николаевна Батраева познакомилась со своим будущим мужем Борисом Батраевым, тоже разведчиком. Они оба на отлично окончили в 1945 году Высшую школу НКГБ. А после этого были направлены в Первое управление НКГБ. В 1946 году Зинаида и Борис поженились. В дальнейшем супруги работали в советской внешней разведке совместно.

Первый раз, в марте 1947 года, их откомандировали в Италию. В резидентуре Зинаида Батраева под оперативным псевдонимом «Татьяна» работала переводчицей. Вместе с тем она часто привлекалась «на поле» в качестве оперативного сотрудника. В дальнейшем, после 1961 года супруги Батраевы были переброшены также в другие страны, где Борис Батраев являлся резидентом — в Пакистан, Цейлон и Индию. В 1987 году у Батраевых была последняя командировка.

Биография и жизнеописание Зинаиды Батраевой была отражена в отдельной главе в сборнике «Женские судьбы разведки» официального историографа Службы внешней разведки Российской Федерации Владимира Антонова. Зинаида Николаевна Батраева скончалась 24 апреля 2021 года в Москве.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Разведчицы СССР